El Torneig de Melbourne 2022, conegut oficialment com a Melbourne Summer Set 2022, és un esdeveniment tennístic sobre pista dura exterior inclòs dins els WTA 250 del circuit femení. Aquesta edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 9 de gener de 2022 en el Melbourne Park de Melbourne, Austràlia. Aquest torneig es va crear com a conseqüència de les mesures establertes pel govern australià per mitigar el contagi de la pandèmia de COVID-19 i la cancel·lació del Brisbane International. Es va celebrar en paral·lel a un altre torneig celebrat en la mateixa seu, Melbourne Summer Set 1 2022.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 
 

WTA Tour 2022
Competicions tennístiques a Austràlia
Esport a Melbourne